Hunza puede referirse a:

 Hunza, ciudad prehispánica del centro de Colombia, actualmente denominada Tunja.
 Hunza, ciudad de Irán.
 Pico Hunza, montaña del norte de Pakistán.
 Principado de Hunza, estado histórico pakistaní.
 Río Hunza, cuerpo de agua del norte de Pakistán.
 Valle de Hunza, región del norte de Pakistán.
 Pueblo Hunza, pueblo del norte de Pakistán.